Drosera (altgr.: Δροσερά, die Betauende) bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Drosera (Najade), eine tyrische Quellnymphe

in der Biologie:
 Drosera, den wissenschaftlichen Namen der Gattung Sonnentau